Аренас-де-Сан-Хуан ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Сан-Хуан. Занимает площадь 63,09 км². Население — 1044 человека (на 2010 год). Расстояние — 53 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля